Infjärden kan syfta på:

 Infjärden (Vasa) – en insjö i Vasa i Finland
 Infjärden (Piteå) – ett samlingsnamn för ett antal större byar i Piteå i Sverige